Marc Lelandais ( - ), chef d'entreprise français,
 Nordahl Lelandais ( - ), ancien militaire pédocriminel.

Voir aussi